Slacktivism (lemma derivante dall'unione delle parole inglesi slacker e activism, letteralmente "attivismo per fannulloni") è un termine utilizzato per indicare azioni individuali in favore di un problema comune o di una causa sociale, mosse da buoni sentimenti, ma che tuttavia hanno un impatto molto tenue o nullo sulla realtà.

Lo slacktivism ha quindi una connotazione negativa e consiste, in sostanza, nel mostrare approvazione per una causa di modo che la persona si senta soddisfatta e gratificata per aver fatto la propria parte per "rendere il mondo un posto migliore", senza che questo incida sulla propria quotidianità.  

Ad esempio oggi molti siti internet hanno integrato nella loro interfaccia strumenti come Facebook e Twitter, consentendo alle persone di condividere, mettere “mi piace”, commentare o twittare di argomenti di attualità su cui si sono imbattuti. Le persone quindi possono esprimere preoccupazione per problemi sociali o politici con il semplice click di un mouse, in modo passivo e impersonale. Per questo motivo ci si può riferire al fenomeno come clicktivism (“attivismo del click”), attivismo da tastiera, o attivismo da salotto.  

Tutto ciò solleva la questione di cosa venga realmente portato a termine da queste modeste interazioni online, senza che ci sia stato un reale sforzo materiale o di comprensione intellettuale della questione in ballo da parte di chi le produce. Con questo concetto si vuole pertanto far riflettere sul rischio che queste azioni meramente simboliche vadano a sostituire azioni concrete, piuttosto che affiancarsi ad esse o sostenerle attivamente.

Esempi 
Possono essere considerate slacktivism attività su Internet come:

 Firmare petizione online e condividere appelli da parte di attivisti e organizzazioni non governative
 Fare copia e incolla di messaggi di contestazione che circolano sui social network per pubblicarli a propria volta
 Cambiare la propria immagine profilo in segno di sostegno ad una causa (es. ampliamento dei diritti civili, commemorazione di eventi terroristici, celebrazione di giornate internazionali per i diritti)
 Condividere sul proprio profilo video o immagini di denuncia sociale (es. maltrattamenti sugli animali, abusi sull'ambiente)

Lo slacktivism può includere, in senso lato, azioni al di fuori di internet, come:

 Divenire membri di una organizzazione benefica senza aiutare nelle attività da essa organizzata
 Acquistare prodotti commerciali per i quali il venditore o il produttore promette che una quota dei ricavi verranno donati a fini benefici (es. ricostruzione di territori devastati da catastrofi naturali)
Indossare spille che riportano loghi di campagne a valenza umanitaria

Note

Voci correlate
 Petizione online
 Attivismo

Attivismo